Enrico Arcelli (1940-2015) –  preparatore atletico e scrittore italiano
 Filippo Arcelli (1375/1380-1421)  – condottiero italiano
 Mario Arcelli (1935-2004) –  economista, saggista e politico italiano